Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1973 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Billie Jean King. Das Finale bestritten Billie Jean King und Chris Evert, das King in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1973